O Carioca Foot-Ball Club é um clube brasileiro de futebol extinto, da cidade de Fortaleza, capital do estado de Ceará.

Títulos

Estaduais
  Torneio Início do Ceará: 1938.

Clubes de futebol do Ceará
Carioca Foot-Ball Club